Петровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России.

Список 
 Петровское сельское поселение — в Прохоровском районе Белгородской области.
 Петровское сельское поселение — в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Петровское сельское поселение — в Лискинском районе Воронежской области.
 Петровское сельское поселение — в Павловском районе Воронежской области.
 Петровское сельское поселение — в Кондопожском районе Карелии.
 Петровское сельское поселение — в Уржумский районе Кировской области.
 Петровское сельское поселение — в Межевском районе Костромской области.
 Петровское сельское поселение — в Чухломском районе Костромской области.
 Петровское сельское поселение — в Щучанском районе Курганской области.
 Петровское сельское поселение — в Славянском районе Краснодарского края.
 Петровское сельское поселение — в Красногвардейском районе Крыма.
 Петровское сельское поселение — в Приозерском районе Ленинградской области.
 Петровское сельское поселение — в Клинском районе Московской области.
 Петровское сельское поселение — в Омском районе Омской области.
 Петровское сельское поселение — в Тевризском районе Омской области.
 Петровское сельское поселение — в Мясниковском районе Ростовской области.
 Петровское сельское поселение — в Ряжском районе Рязанской области.
 Петровское сельское поселение — в Аткарском районе Саратовской области.
 Петровское сельское поселение — в Ярцевском районе Смоленской области.
 Петровское сельское поселение — в Сонковском районе Тверской области.
 Петровское сельское поселение — в Кривошеинском районе Томской области.
 Петровское сельское поселение — в Увельский районе Челябинской области.
 Петровское сельское поселение — в Ростовском районе Ярославской области.

См. также